Tommi steht für:

 Tommi, männlicher Vorname
 Tommi (Ort), Ort im Tschad
 Kindersoftwarepreis TOMMI, eine Auszeichnung für Kindersoftware

Siehe auch:
 Tomi
 Tommy